Loggia-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Loggia-barlang, esztergomi barlang.
 Loggia-barlang, a Kis Loggia-barlang másik neve.